Шайтанка — река в Омской области России. Устье реки находится в 158 км по правому берегу реки Уй. Длина реки составляет 46 км. Площадь водосборного бассейна — 542 км².

Бассейн 
 17 км: Куткус (пр)
 23 км: Большая Баклянка (лв)
 Тетлеик (лв)
 Малая Баклянка (лв)
 Богородица (пр)
 Теремис (лв)
 34 км: Тута (пр)
 Чуньчули (лв)

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Иртышскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Иртыш от впадения реки Омь до впадения реки Ишим, без реки Оша, речной подбассейн реки — бассейны притоков Иртыша до впадения Ишима. Речной бассейн реки — Иртыш.

Примечания 

Притоки Уя (притока Иртыша)
Реки Седельниковского района